4 miejscowości w Estonii:
 Maidla – wieś w prowincji Virumaa Wschodnia, w gminie Maidla
 Maidla − wieś w prowincji Harju, w gminie Saue
 Maidla − wieś w prowincji Rapla, w gminie Juuru
 Maidla − wieś w prowincji Rapla, w gminie Märjamaa

Zobacz też: Gmina Maidla